Перечень аэродромов совместного базирования Российской Федерации
(утвержден распоряжением Правительства РФ от 10 августа 2007 г. N 1034-р,  с изменениями на 18 февраля 2016 года) 

К перечню аэродромов совместного базирования Российской Федерации неоднократно вводились изменения и дополнения. В частности, с 21 февраля 2011 года разрешено базирование спортивной авиации РОСТО (ДОСААФ) на военных аэродромах Саранск (Лямбирь), Холодногорский, Курск (Рышково), Сиверский, Сиворицы, Клин, Правдинск, Бузулук, Чебеньки, Батайск, Рыбинск (Староселье).

См. также 
 Список аэродромов экспериментальной авиации России
 Список военных аэродромов России
 Список спортивных аэродромов России
Список аэропортов России

Примечания

Ссылки 
 Сборник четырёхбуквенных указателей (индексов) местоположения аэродромов России

Списки аэропортов
Списки:Аэродромы России